Eickworth ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Eickworth (1907–1943), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Hans Eickworth (1930–1995), deutscher Bildhauer und Graphiker